Струк — українське прізвище.

 Струк Володимир Олексійович (нар. 1964) — український політик, колишній народний депутат України, член Партії регіонів.
 Струк Володимир Богданович (нар. 1986) — український поліцейський, начальник управління патрульної поліції Тернополя.
 Данило Гузар-Струк (1940—1999) — український поет, критик, літературознавець.
 Струк Зінаїда Олександрівна (нар. 1948) — українська радянська діячка, в'язальниця Сокальського філіалу Червоноградської панчішної фірми Львівської області. Депутат Верховної Ради УРСР 9-го скликання.
 Струк Євстахій Данилович (1909—1941) — діяч ОУН.
 Струк Ілько Тимофійович (1896—1969) — український військовий діяч в період Української революції.
 Струк Ілля Миколайович (1995—2020) — старший матрос Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Струк Юрій Володимирович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Українські прізвища